Brzydowo (gromada w powiecie morąskim)
 Brzydowo (gromada w powiecie ostródzkim)